Франц фон Зоннляйтнер (нім. Franz Edler von Sonnleithner; 1 червня 1905, Зальцбург, Австро-Угорщина — 18 квітня 1981, Інгельгайм-ам-Райн, ФРН)— австрійський і німецький юрист, доктор юридичних наук.
 Маріо Соннляйтнер, Маріо Зоннляйтнер (нім. Mario Sonnleitner, нар. 8 жовтня 1986, Ворау) — австрійський футболіст, захисник клубу «Рапід» (Відень).